Het WTA-tennistoernooi van Taipei (officieel Taipei WTA Ladies Open) van 2016 vond plaats van 14 tot en met 20 november 2016 in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Tímea Babos was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Kristina Mladenovic had zich kort voor aanvang van het toernooi wegens een blessure afgemeld.

Het zesde reekshoofd, Jevgenia Rodina uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Taiwanese Chang Kai-chen in twee sets. Rodina wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Kanae Hisami en Kotomi Takahata had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Takahata speelde samen met Jessy Rompies – zij verloren meteen hun openingspartij.

Het eerste reekshoofd, Chan Hao-ching en Chan Yung-jan, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Chang Kai-chen en Chuang Chia-jung.

Het ongeplaatste Russische duo Natela Dzalamidze en Veronika Koedermetova won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Taiwanese koppel Chang Kai-chen en Chuang Chia-jung in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Taipei 2016
Taipei